União da Vitória kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 União da Vitória (ort), Paraná, 
 União da Vitória (kommun), Paraná, 

Robotskapade Brasilienförgreningar